Заря — хутор в Бобровском районе Воронежской области России.

Входит в состав Слободского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Зарская,
 ул. Левобережная.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района